Binga  peut être :
 les Bingas ou Babinga, Pygmée d’Afrique centrale ;
 Binga, commune rurale de la province de la Mongala au Congo-Kinshasa ;
 Binga, commune du cercle de Diré, dans la région de Tombouctou au Mali ;
 Binga, village de l'arrondissement de Gogounou au Bénin.

Homonymie de toponyme